Torben Johannesen er navnet på flere personer:
 Torben Johannesen (atlet) – dansk atlet
 Torben Johannesen (roer) – tysk roer